Lug (Bajina Bašta), een plaats in Kroatië
Lug (Bilje), een plaats in Servië
lug (fiets), verbindingsmof tussen de framebuizen
Lug (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Lugh of Lug, een figuur in de Keltische mythologie
LUG kan verwijzen naar:
Linux Users Group, een softwareorganisatie